Tsintaosaurus est un genre éteint de dinosaures ornithopodes de la famille des hadrosauridés ayant vécu en Chine à la fin du Crétacé supérieur, au Campanien, il y a environ  (millions d'années).

Une seule espèce est rattachée au genre : Tsintaosaurus spinorhinus, décrite par le paléontologue chinois Yang Zhongjian en 1958.

Description 
  

Comme les hadrosaures, Tsintaosaurus avait un museau caractéristique de « bec de canard » et une batterie de dents puissantes qu'il utilisait pour mastiquer la végétation. Il vivait probablement en troupeau et marchait habituellement à quatre pattes. Il pouvait cependant se redresser sur ses pattes de derrière pour se nourrir de feuillages élevés ou repérer les prédateurs.
Sa longueur est estimée à  et son poids à .

Tsintaosaurus a d'abord été décrit comme un hadrosaure avec une crête en forme de corne sur le sommet du crâne. Cette hypothèse, largement remise en cause chez les paléontologues, a été totalement réfutée grâce à la découverte de nouveaux fossiles. En 2013, Albert Prieto-Márquez et Jonathan Wagner démontrent que le morceau d'os pris pour une corne n'était que la partie arrière d'une large crête qui partait de l'extrémité du museau pour se développer jusqu'au-dessus de l'arrière du crâne.

Classification 
Tsintaosaurus constitue un petit clade au sein des Lambeosaurinae avec le genre européen Pararhabdodon qui a vécu un peu moins de  (millions d'années) après lui.

En 2013, Albert Prieto-Márquez  établissent un cladogramme des Lambeosaurinae qui place Tsintaosaurus en groupe frère de Pararhabdodon au sein de la tribu des Tsintaosaurini :

Notes et références

Voir aussi

Annexes

Articles connexes 
 Liste de dinosaures

Références taxinomiques 

Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Hadrosauridae
Dinosaure du Crétacé supérieur
Dinosaure d'Asie
Paléontologie en Chine
Taxon fossile décrit en 1958